— японская анимационная студия, основанная 1 июня 2012 года продюсерами из Production I.G Дзёдзи Вада и Тэцуя Накатакэ. Является дочерней компанией студии IG Port, которая владеет контрольным пакетом акций. Студия получила известность благодаря производству первых трёх сезонов «Атака титанов».

Работы

Аниме-сериалы

Полнометражные фильмы

OVA/ONA

Видеоигры

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Wit Studio 
 Официальный сайт IG Port 
  

Аниме-студии
Компании Токио
Компании, основанные в 2012 году